

Geografia 
Iran
 Karat – distretto rurale
 Karat – villaggio della provincia di Hormozgan
 Karat – villaggio della provincia di Razavi Khorasan

Persone 
 Brinda Karat – politica indiana
 Prakash Karat – politico indiano

Altro 
 Karat Air – compagnia aerea russa
 Karat – gruppo musicale tedesco
 Karat – cultivar di banana

Pagine correlate 
Carat